Ultime Combat peut désigner :
 Ultime Combat (Tornado), un film italien d'Antonio Margheriti sorti en 1983.
 Ultime Combat (Ring Of Death), un film américain de Bradford May sorti en 2008.